Шарль-Андре (Чак) Комо (, род. 17 сентября 1979 года) — франкоканадский музыкант, барабанщик поп-панк-группы Simple Plan.

Детство 
Чак начал свою музыкальную карьеру в группе Reset, вместе с Пьером Бувье. После выпуска первого CD Комо покинул группу и отправился в университет Макгилла, чтобы стать адвокатом, как его отец.

После встречи с Бувье на концерте, он бросил учебу и помог Пьеру сформировать группу Simple Plan. Чак и Пьер являются основными авторами текстов песен группы Simple Plan

Инструмент 
Чак использует палочки «Promark American Hickory 5B», пластинки фирмы «Еvans Drumheads», ударную установку «DrumWorkShop», тарелки «Zildjain Cymbals».

Линия одежды 

Чарльз является владельцем Role Model Clothing вместе с Пьером Бувье и Патриком Ланглуа.

Фильмография

Дискография

В группе Reset 
 No Worries (1997)

В группе Simple Plan 
 No Pads, No Helmets... Just Balls (2002)
 Still Not Getting Any... (2004)
 Simple Plan (2008)
 Get Your Heart On! (2011)

Примечания

Ссылки 
 
 
 Официальный сайт Simple Plan

Ударники Канады
Simple Plan
Выпускники Университета Макгилла
Выпускники юридического факультета Университета Макгилла